El término Ciudad Perdida (o ciudad perdida) puede referirse:

 Ciudad Perdida: antigua ciudad precolombina en Sierra Nevada de Santa Marta (Colombia).
 Ciudad Perdida (Cuzco): yacimiento arqueológico en el departamento del Cuzco, Perú.
 Ciudad Perdida (Madre de Dios), yacimiento arqueológico en el departamento de Madre de Dios, Perú.
 La ciudad perdida (The Lost City): película de 2005 dirigida por Andy García.
 Ciudad Perdida (campo hidrotermal): formación hidrotermal submarina en el océano Atlántico central.
 ciudad desaparecida: gran centro poblacional que ha dejado de existir (como Harappa, Menfis o Cartago).
 en México, una ciudad perdida es una zona de mucha pobreza con viviendas de muy mala calidad y con niveles muy bajos de seguridad.